Улица Кольцо́ва — улица в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Меридиональная улица в исторических районах Озерки и Шувалово. Проходит от Поклонногорской улицы до дома 56 по Большой Озёрной улице. Параллельна Большой Озёрной улице.

История 
Улица получила современное название 22 февраля 1939 года в память о поэте Алексее Васильевиче Кольцове (1809—1842), жившем в Санкт-Петербурге в 1838—1840 годах. До этого с конца XIX века улица называлась Георгиевской. 16 января 1964 года к улице Кольцова была присоединена Красноармейская улица, которая с 1890-х до 1920-х годов называлась называлась Офицерской улицей.

Пересечения 
Улицу Кольцова пересекают следующие улицы:
 Поклонногорская улица — улица Кольцова примыкает к ней.

Транспорт 
Ближайшие к улице Кольцова станции метро — «Озерки» (кратчайшее расстояние — около 700 м по прямой) и «Удельная» (около 1,3 км по прямой от начала улицы). Обе станции расположены на 2-й (Московско-Петроградской) линии.

Движение наземного общественного транспорта по улице отсутствует.

Ближайшие к улице Кольцова железнодорожные платформы — Озерки (около 350 м по прямой от конца улицы) и Удельная (около 1,2 км по прямой от начала улицы).

Общественно значимые объекты 
 Сад Юннатов (напротив начала улицы, за Поклонногорской улицей);
 Агроэкологический центр «Петербургская усадьба» — дом 8;
 ЗАО «СМНУ» — дом 58;
 бывший стадион «Озерки» (у конца улицы).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Улица Кольцова в Энциклопедии Санкт-Петербурга